Als Sumpfratten werden mehrere Gattungen der Mäuseverwandten bezeichnet, die nicht näher miteinander verwandt sind. Dies sind vor allem:

 die Sumpfratten (Holochilus) des südamerikanischen Flachlands
 die Anden-Sumpfratte (Neotomys ebriosus) der südamerikanischen Hochgebirge
 die Afrikanischen Sumpfratten (Otomys)
 die Großohr-Sumpfratten (Malacomys) Afrikas
 die Zottigen Sumpfratten (Dasymys) Afrikas

Des Weiteren trägt die in Australien endemische Rattus lutreolus den deutschen Namen Sumpfratte.

Vergleiche Wasserratte.